Maslowa ist der Familienname folgender Personen:

 Darja Maslowa (* 1995), kirgisische Leichtathletin
 Dina Maslowa (* 1984), kirgisische Journalistin und Chefredakteurin
 Gali Semjonowna Maslowa (1904–1991), sowjetische Historikerin und Ethnografin
 Walerija Olegowna Maslowa (* 2001), russische Handballspielerin

Auch:
 Maslowa (Kursk), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk
 Maslowa (Swerdlowsk), Dorf in der Oblast Swerdlowsk
 Maslowa (Tjumen), Dorf in der Oblast Tjumen

Siehe auch:
 Maslow